Joachim II van Bulgarije, patriarch van Bulgarije (ca.1263-ca.1272)
 Joachim II van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1411-1426)
 Joachim II Hector (1505-1571), keurvorst van Brandenburg (1535-1571)
 Joachim II van Constantinopel (1802-1878), patriarch van Constantinopel (1873-1878)